NGC 4411A, een balkspiraalstelsel in het sterrenbeeld Maagd
 NGC 4411B, een balkspiraalstelsel in het sterrenbeeld Maagd